Kjell Svensson kan syfta på

 Kjell Svensson (1938–2016), militär
 Kjell Svensson (född 1938), ishockeyspelare